Le Prix du cinéma européen du meilleur film documentaire () est une récompense cinématographique décernée depuis 2004 par l'Académie européenne du cinéma lors de la cérémonie annuelle des Prix du cinéma européen.

La récompense est aussi appelée Prix Arte.

Palmarès

Années 2010 
 2010 : Nostalgie de la lumière (Nostalgia de la luz)   
 Armadillo  
 Miesten vuoro  

 2011 : Pina 
 Stand van de Sterren 
 ¡Vivan las Antipodas!    

 2012 : Hiver nomade 
 London – The Modern Babylon 
 Le Thé ou l'électricité   

 2013 : The Act of Killing (Jagal)   
 L'Escale  
 L'Image manquante  

 2014 : Master of the Universe  
 Just the Right Amount of Violence 
 Of Men and War  
 Sacro GRA 
 Waiting for August  
 We Come as Friends 

 2015 : Amy de Asif Kapadia ''

 2016 : Fuocoammare   2017 : Communion de Anna Zamecka 

 2018 : Bergman - A Year in a Life de Jane Magnusson   2019 : Pour Sama de Waad al-Kateab et Edward Watts  

 Années 2020 
 2020 : L'Affaire collective (Colectiv) d'Alexander Nanau  2021 :  Flee (Flugt) de Jonas Poher Rasmussen  2022 : Mariupolis 2 de Mantas Kvedaravičius

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Prix du cinéma européen
 Académie européenne du cinéma
 César du meilleur film documentaire
 Oscar du meilleur film documentaire
 British Academy Film Award du meilleur film documentaire

Liens externes 
 
  Les Prix du cinéma européen par année sur l'

Film documentaire
Cinema europeen